

Нові Мости — село в гміні Ласін Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нові Мости — село в гміні Подедвуже Парчівського повіту Люблінського воєводства